Первый дивизион 2011/2012 годов () — 56-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 5 августа 2011 года и закончился 27 апреля 2012 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2011/12 на сайте rsssf.com 

2011/2012
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012